Хотке́вич:

 Хоткевич Володимир Гнатович (1913–1982) — український фізик.
 Хоткевич Гнат Мартинович (1878–1938) — український письменник, історик, бандурист, композитор, мистецтвознавець, етнограф, педагог, театральний і громадсько-політичний діяч.
 Хоткевич Галина Гнатівна (1929–2010) — українська писанкарка.